Mihăileanca se poate referi la:

 Mihăileanca, întâlnit și sub forma: Mihalcova (Mihalkove), un sat reședință de comună în raionul Secureni
 Mihăileanca, întâlnit și sub forma: Mihăileni (Mihailivka), un sat în raionul Chelmenți din regiunea Cernăuți

Vezi și
 Mihai (nume)
 Mihaiu (nume de familie)
 Mihalache (nume de familie)
 Mihăileanu (nume de familie)

 Mihăești (dezambiguizare)
 Mihăiești (dezambiguizare)
 Mihăilești (dezambiguizare)
 Mihăileni (dezambiguizare)

Toponime românești